Кастро-Урдьялес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Орьенталь. Занимает площадь 96,7 км². Население — 32258 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

География 
Кастро-Урдьялес находится в комарке Коста-Орьенталь на северо-востоке Кантабрии, рядом с границей Бискайи. Основной водной артерией является река Агуэра, впадающая в Бискайский залив.

История 
Первоначально Кастро-Урдьялес назывался Portus Amanus и был одним из аутригонских городов. После завоевания территории Кантабрии римлянами, в 74 году н. э. на его месте была основана колония, получившая название Флавиобрига (), в честь римского императора Тита Флавия Веспасиана.

В эпоху раннего средневековья город рос благодаря морской торговле, участию в Реконкисте, предоставляя свой флот и людей, а также рыболовству и судостроению. В 1163 году находящийся в Бургосе король Альфонсо VIII даровал Кастро-Урдьялесу фуэрос, похожий на полученный городом Логроньо.

В 1813 году город был разграблен и значительно разрушен, но был быстро восстановлен и укреплён. Во второй половине XIX века рост населения Кастро-Урдьялеса связан с развитием горнодобывающей промышленности.

Население 

Кастро-Урдьялес — третий по численности населения город в Кантабрии — 32522 чел. (2012).

Населённые пункты

Достопримечательности 
В 1978 году старейшая часть Кастро-Урдьялеса получила статус объекта культурного интереса Испании (Puebla Vieja de Castro Urdiales):
 Церковь Успения Пресвятой Девы Марии — церковь в готическом стиле (XIII—XV), представляющая собой базилику с тремя нефами. В 1931 году получила статус объекта культурного интереса Испании
 Замок Святой Анны — старый замок, расположенный недалеко от гавани и церкви Св. Марии. В 1853 году на замке был построен маяк.
 Средневековый мост
 Каса-Сотилеса
 Сады Очарана и здание Замка-обсерватории

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Castro Urdiales 
 MUCHOCASTRO.COM Noticias de Castro Urdiales 
 Casa General Bazán 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии